Iguatemi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iguatemi (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Iguatemi (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar